

Байнам — місто, штат Техас
 Байнам — переписна місцевість, штат Алабама
 Байнам — переписна місцевість, штат Монтана